Погост — посёлок в Вельском районе Архангельской области. Административный центр муниципального образования «Судромское». Неофициальное название посёлка — Судрома

Географическое положение 
Посёлок расположен в 32 км на север от Вельска на федеральной автотрассе  «Холмогоры», на левом берегу реки Вага (приток Северной Двины) в месте впадения ручья Пайтова Солда. Ближайшие населенные пункты — на севере примыкает деревня Ивановская, а с юга деревня Пайтовская.
 Часовой пояс

Население

История 
В 1849 году в погосте была построена деревянная однопрестольная Николаевская церковь. В 1871 году епархиальным начальством разрешено построить вместо неё новую каменную церковь с колокольней.

Указан в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии как «погост Судромское». Насчитывал 5 дворов, 12 мужчин и 7 женщин. В погосте находилась одна православная церковь.

Инфраструктура 
Предприятия, расположенные на территории посёлка (со среднесписочной численностью работников) на 1 января 2014 года:
 ООО «Агрофирма Судромская» (110);
 ООО «ЖКХ Судрома» (3).

Достопримечательности 

Церковь Илии Пророка  — 1888 года постройки. Кирпичная церковь, построена по проекту, близкому к образцовым. Четверик, завершённый декоративным пятиглавием, с трапезной и колокольней. Приделы в трапезной Петропавловский и Модеста Иерусалимского. В советское время использовалась не по назначению и была перестроена. В настоящее время ремонтируется, возвращена верующим..

Примечания

Ссылки 
 Судромский сельсовет (Вельский район): Подчинённые пункты//Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах 

Населённые пункты муниципального образования «Судромское»